Чемпионат мира по шорт-треку 1980 года проходил с 22 по 23 марта в Милане (Италия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты чемпионата
 Полные результаты чемпионата мира

1980
1980 год в конькобежном спорте
Международные спортивные соревнования в Милане
Март 1980 года
Спорт в Италии в 1980 году